

Musica 
 All Rise – album dei Naked Raygun del 1986
 All Rise – album dei Blue del 2001
 All Rise – singolo dei Blue del 2001
 All Rise – album di Gregory Porter del 2020

Televisione 
 All Rise – serie televisiva del 2019-2020